Tersa (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

Dörfer:
 Tersa (Saratow), in der Oblast Saratow
 Tersa (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Flüsse:
 Tersa (Medwediza), Nebenfluss der Medwediza
 Tersa (Wolga), Nebenfluss der Wolga